UNICEF Open 2012 — 23-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2012 году турнир прошёл с 17 по 23 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Дмитрий Турсунов
 в женском одиночном разряде —  Роберта Винчи
 в мужском парном разряде —  Даниэле Браччали и  Франтишек Чермак
 в женском парном разряде —  Барбора Заглавова-Стрыцова и  Клара Закопалова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 6 в мире на тот момент). Испанец подтвердил свой статус и, проиграв за весь турнир лишь сет, завоевал свой второй титул на местных кортах. Его соперником по титульному матчу стал Филипп Пецшнер, начавший соревнование с отборочного турнира, а в первом раунде основы переигравший прошлогоднего чемпиона Дмитрия Турсунова. Оба финалиста турнира-2012 на пути к решающей встрече не встречались с сеянными соперниками.

Парный приз прошёл по схожему развитию событий: первая сеянная пара — Роберт Линдстедт и Хория Текэу — за четыре матча соревнования ни разу не встретились с сеянными соперниками, а в финале переиграли альянс Дмитрий Турсунов / Хуан Себастьян Кабаль. Швед и румын сыграли в финале нидерландского приза третий год подряд, а их прошлогодние обидчики: Даниэле Браччали и Франтишек Чермак — не защищали свой титул, но чех принимал участие в соревновании (вместе со словаком Филипом Полашеком) и уступил в четвертьфинале.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 5 в мире на тот момент), однако австралийка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В её отсутствие титул достался восьмой сеянной: Надежде Петровой, переигравшей в финале Урсулу Радваньскую, начавшую соревнование с квалификации. Прошлогодняя чемпионка: Роберта Винчи — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Женский парный турнир свёлся к матчу первой и второй пары посева, где более статусный альянс доказал своё преимущество над менее рейтинговой командой лишь на решающих мячах финального тай-брейка. Для Сары Эррани этот титул стал вторым на кортах Росмалена: впервые она победила здесь в 2009 году. Прошлогодние чемпионки — Барбора Заглавова-Стрыцова и Клара Закопалова — не защищали свой титул, но Барбора принимала участие в турнире и, вместе с Доминикой Цибулковой, добралась до полуфинала, где уступила будущим победительницам.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Филиппа Пецшнера со счётом 6-3, 6-4.
 Феррер выигрывает 4-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пецшнер уступает оба своих финала соревнований основного тура ассоциации на травяных кортах.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Д.Феррер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П.-Л.Дюкло
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л.Майер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М.Ледовских
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О.Рохус
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М.Джазири
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=r

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= И.Сейслинг
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Я.Ниеминен
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Ю.Мельцер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= И.Куницын
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Т.Ито
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М.Фучович
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=62

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Д.Гоффен
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Б.Пер
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д.Села
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Л.Кубот
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д.Феррер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л.Майер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= О.Рохус
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= И.Сейслинг
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Ю.Мельцер
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Т.Ито
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Б.Пер
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Л.Кубот
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Д.Феррер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= И.Сейслинг
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Т.Ито
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Б.Пер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Д.Феррер
| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=
| RD4-team02= Б.Пер
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=1
}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Сара Эррани /  Роберта Винчи''' обыграли  Марию Кириленко /  Надежду Петрову со счётом 6-4, 3-6, [11-9].
 Эррани выигрывает 7-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
 Винчи выигрывает 7-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 UNICEF Open
 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2012 года
2012